Bitwa pod Kłeckiem (1313)
 Bitwa pod Kłeckiem (1656)

Zobacz też:
 Bitwa pod Kleckiem